Марьяновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Марьяновка — хутор в Гродненском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Марьяновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.
 Марьяновка — до 2011 г. название села Актоган Жуалынского района Жамбылской области.

Россия 
 Марьяновка — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1972 г.
 Марьяновка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Марьяновка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Марьяновка — село в Большеберезниковском районе Мордовии.
Марьяновка — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1981 г.
Марьяновка — посёлок городского типа в Марьяновском районе Омской области.
 Марьяновка — село в Кировском районе Приморского края.
 Марьяновка — село в Степновском районе Ставропольского края, исключено из учетных данных в 1983 г.
 Марьяновка — посёлок в Лениногорском районе Татарстана.
 Марьяновка — прежнее название кутана Львовский №7 Хунзахского района Дагестана.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Марьяновка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Марьяновка — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Марьяновка — село в Барском районе Винницкой области.
 Марьяновка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Марьяновка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Марьяновка — село в Бондуровском сельском совете Немировского района Винницкой области.
 Марьяновка — село в Семенском сельском совете Немировского района Винницкой области.
 Марьяновка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Марьяновка — посёлок в Гороховском районе Волынской области.
 Марьяновка — село в Ковельском районе Волынской области.
 Марьяновка — село в Маневичском районе Волынской области.
 Марьяновка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Марьяновка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Марьяновка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Марьяновка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Марьяновка — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Марьяновка — посёлок в Барановском районе Житомирской области.
 Марьяновка — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Марьяновка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Марьяновка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Марьяновка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Марьяновка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Марьяновка — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Марьяновка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Марьяновка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Марьяновка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Марьяновка — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Марьяновка — село, Макаровский район, Колонщинский сельский совет.
 Марьяновка — село, Макаровский район, Марьяновский сельский совет.
 Марьяновка — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Марьяновка — село в Полесском районе Киевской области.
 Марьяновка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Марьяновка — село в Арбузинском районе Николаевской области.
 Марьяновка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Марьяновка — село во Врадиевском районе Николаевской области.
 Марьяновка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Марьяновка — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Марьяновка — село в Лиманском районе Одесской области.
 Марьяновка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Марьяновка — село в Овидиопольском районе Одесской области.
 Марьяновка — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Марьяновка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Марьяновка (до 2016 г. — Чапаевка) — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Марьяновка — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Марьяновка — село в Карловском районе Полтавской области.
 Марьяновка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Марьяновка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Марьяновка — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Марьяновка — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Марьяновка — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Марьяновка — село в Белопольском районе Сумской области.
 Марьяновка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Марьяновка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Марьяновка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Марьяновка — бывшее село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Марьяновка — село в Каховском районе Херсонской области.
 Марьяновка — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Марьяновка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Марьяновка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Марьяновка — посёлок в Лысянском районе Черкасской области.
 Марьяновка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Марьяновка — село в Шполянском районе Черкасской области.
 Марьяновка — до 1963 г. название села Мариновка в Емильчинском районе Житомирской области.
 Марьяновка — до 1967 г. название села Гаевое в Чемеровецком районе Хмельницкой области.

Другое 
 Марьяновка — группа археологических памятников из восьми курганов в Васильковском районе Киевской области.

См. также 
 Верхняя Марьяновка
Великомарьяновка